Le championnat de Macédoine du Nord de football ( ou Prva Makedonska Fudbalska Liga) a été créé en 1992.

Histoire

Palmarès

Avant l'indépendance

Depuis 1992

Classement par titres

Meilleurs buteurs

Compétitions européennes

Classement du championnat 
Le tableau ci-dessous récapitule le classement de la Macédoine du Nord au coefficient UEFA depuis 1995. Ce coefficient par nation est utilisé pour attribuer à chaque pays un nombre de places pour les compétitions européennes (Ligue des champions et Ligue Europa) ainsi que les tours auxquels les clubs doivent entrer dans la compétition.

Le tableau suivant affiche le coefficient actuel du championnat macédonien.

Coefficient UEFA des clubs

Références et liens

Références

Liens externes 
  MacedonianFootball.com
  Palmarès du championnat de Macédoine du Nord de football sur le site RSSSF.com

Macédoine du Nord
Football championnat macedoine